

Ардатов — місто, районний центр, Мордовія
 Ардатов — селище міського типу, районний центр, Нижньогородська область
 Ардатов — селище, Ардатовський район, Мордовія

Див. також 
 Ардатовка
 Ардатово